

Дани сећања 

1440-е пне.